Black Sun – album dei Primal Fear del 2002
 Black Sun – film del 2005 diretto da Gary Tarn
 Black Sun – manga
 Black Sun – romanzo di Edward Abbey del 1971
 Black Sun – romanzo di Rebecca Roanhorse del 2020

Pagine correlate 
 Sole nero (disambigua)